ASCII pot referir-se a:

 Codi ASCII, l'"American Standard Code for Information Interchange", un estàndard de codificació per computadors.
Art ASCII, art per computadors usant caràcters ASCII.
ASCII estès, joc de caràcters de vuit bits que inclou el joc ASCII de set bits.
 ASCII Corporation, editorial i desenvolupadors japonesa que publica la revista ASCII.
 ASCII, una okupació i laboratori de comunicacions lliures a Amsterdam.